Genève